Fortunella peut désigner:
 Fortunella, un film franco-italien réalisé par Eduardo De Filippo, sorti en 1958 ;
 Fortunella, un genre d'agrumes dont les espèces sont généralement appelées kumquat.